В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Карлінг Бассетт здобула титул, у фіналі перемігши Сандру Чеккіні 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Стефані Реге (2-ге коло)
 Террі Фелпс (чвертьфінал)
 Даянн Балестрат (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт (переможниця)

 Гелен Келесі (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Наталі Тозья (півфінал)
 Енн Генрікссон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Internationaux de Strasbourg